Олег Панков:
 Панков, Олег Владиславович (род. 1967) — украинский шоссейный велогонщик.
 Панков, Олег Дмитриевич (род. 1946) — российский авиаконструктор, заслуженный конструктор РФ, Герой Труда РФ.